

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Rybakowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Kłodawa
 Rybakowo – osada leśna w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Kłodawa
 Rybakowo – część wsi Leśny Rów w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo